Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1932 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ellsworth Vines je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Ellsworth Vines (prvak)
  Wilmer Allison (polfinale)
  Frank Shields (četrtfinale)
  George Lott (četrtfinale)
  Sidney Wood (četrtfinale)
  Clifford Sutter (polfinale)
  John Van Ryn (četrti krog)
  Gregory Mangin (četrti krog)

  Henri Cochet (finale)
  Bunny Austin (četrti krog)
  Fred Perry (četrti krog)
  Džiro Sato (drugi krog)
  Takeo Kuvabara (četrti krog)
  Marcel Bernard (tretji krog)
  John Olliff (četrti krog)
  Edward Avory (četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Viri 
 

Moški posamično
1932